Варва́ра Игоревна Владимирова (род. 13 марта 1968, Ленинград, СССР) — советская и российская актриса театра и кино.

Биография 
Родилась 13 марта 1968 года в Ленинграде (Ныне в Санкт-Петербурге). Окончила общеобразовательную школу № 207 с углублённым изучением английского языка.

Отец — актёр и режиссёр И. П. Владимиров (1919—1999), мать — актриса А. Б. Фрейндлих (род. 8 декабря 1934). Варвара провела всё детство в театре и на вопрос «Кем ты хочешь стать?» она отвечала: «Кем угодно, лишь бы только в театре». В пятнадцать лет дебютировала в музыкальной сказке её отца «Лишний билет».

В 1985 году поступила в Ленинградский театральный институт, училась на курсе своего отца Игоря Владимирова.

В 1990-х годах играла небольшую роль в спектакле «Калифорнийская сюита», являлась ведущей на телеканале «Сто» в программе «Одна дома».

Была замужем за С. Б. Тарасовым. У них двое детей: сын Никита и дочь Анна.

Начиная с 2009 года начала активно играть в театре и сниматься в кино.

Творчество

Роли в театре

Большой драматический театр имени Г. А. Товстоногова 
 1999 — «Калифорнийская сюита» Н. Саймона
 2010 — «Лето одного года» Томпсона. Режиссёр: А. М. Прикотенко — Челси

Антреприза 
 2009 — «Уроки танго и любви» Аслановой, реж. Е. Прокопьева — Симона

Фильмография 
 1983 — Лишний билет
 1989 — Не покидай — принцесса Альбина
 1992 — Белые одежды
 1998 — Без обратного адреса
 2005 — Подлинная история поручика Ржевского — Марта Пфуль
 2009 — Васильевский остров — эпизод
 2012 — Ржевский против Наполеона

Телесериалы 
 2002 — Женская логика — эпизод
 2002 — Вовочка
 2004 — Женская логика 4 — Галя
 2012—2013 — Ментовские войны 7 — Галина Ивановна Понизова
 2019 — Гений — Фаина
 2021 — Чиновница — министр

Примечания

Ссылки 
 Варвара Владимирова на сайте Ruskino

Выпускники Российского государственного института сценических искусств
Персоналии:БДТ им. Товстоногова
Фрейндлих — Владимировы
Телеведущие Первого канала